O reino Australasiano é um reino biogeográfico que é coincidente, mas não sinônimo (por algumas definições), com a região geográfica da Australásia. O reino inclui a Austrália, a ilha da Nova Guiné (incluindo Papua Nova Guiné e a província indonésia de Papua) e a parte oriental do arquipélago indonésio, incluindo a ilha de Sulawesi, as ilhas Molucas (as províncias indonésias de Maluku e Maluku Norte e ilhas de Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores e Timor, muitas vezes conhecidas como as Pequenas Sundas. O reino da Australásia também inclui vários grupos de ilhas do Pacífico, incluindo o Arquipélago de Bismarck, Vanuatu, Ilhas Salomão e Nova Caledônia . A Nova Zelândia e suas ilhas vizinhas são uma sub-região distinta do reino da Australásia. O resto da Indonésia faz parte do reino indo-malaio.

Ver também 
 Australásia
 Oceania

Ligações externas 
 Panda.org: Mapa das Ecozonas

História natural da Oceania
Ecozonas